Die China Open 2015 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. November 2015 in Fuzhou, Volksrepublik China, statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Finale)
  Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
  Lin Dan (Halbfinale)
  Kento Momota (2. Runde)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Chou Tien-chen (2. Runde)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Kashyap Parupalli (Withdrawn)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Saina Nehwal  (Finale)
  Carolina Marín (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Li Xuerui (Champion)
  Wang Yihan (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (1. Runde)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Fu Haifeng / Zhang Nan (Withdrawn)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Viertelfinale)
 Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
 Chai Biao / Hong Wei (Finale)
 Liu Xiaolong / Qiu Zihan (2. Runde)
 Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (2. Runde)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Halbfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (1. Runde)
  Eefje Muskens / Selena Piek (2. Runde)
  Huang Yaqiong / Wang Xiaoli (Withdrawn)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
  Xu Chen / Ma Jin (Halbfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Halbfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Finale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (2. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
Thaihot China Open 2015

2015
BWF Super Series 2015
Badmintonwettbewerb in Fuzhou